Mára může být:

 Mára – buddhistický démon

příjmení
 Jan Mára  (1912–2012) – český římskokatolický kněz 
 Pavel Mára (* 1951) – český fotograf a vysokoškolský pedagog
 Václav Mára (1842–1902) – český dřevorytec